El término Guardia Civil puede referirse a:

 Guardia Civil, cuerpo de seguridad pública de España, de carácter militar y ámbito nacional.
 Servicio Marítimo de la Guardia Civil, unidad de la Guardia Civil dedicada a la vigilancia de las aguas territoriales españolas.
 Guardia Civil del Perú, antiguo cuerpo policial que tenía como misión el mantenimiento del orden público.
 Guardia Civil en Israel, organización israelí de ciudadanos voluntarios con competencias para asistir a los cuerpos de seguridad del país.